Oumm Koulthoum bint Muhammad
 Oum Kalthoum